Aquesta és una llista amb els models de motocicleta fora d'asfalt produïts per  al llarg de la seva existència, ordenada cronològicament per l'any de llançament del model. La llista aplega tots els models dissenyats per a disciplines esportives (o per al seu ús) fora d'asfalt produïts mai per Derbi, tant si foren simples prototips (cas en el qual s'indica expressament) com si es passaren després a la sèrie. No s'hi inclouen, però, els nombrosos prototipus de competició de motocròs, enduro i trial desenvolupats pel departament de curses per als pilots oficials de la marca.

La llista inclou també els models de tipus trail, supermotard i Dual-Purpose.

Llista de models 

Notes

Resum per model 
Tot seguit es llisten els diferents models produïts, ordenats alfabèticament, amb el total de versions fabricades de cadascun. No s'hi inclouen els prototipus que no passaren a producció.

Vegeu també 
 Llista de models de motocicleta de carretera Derbi

Referències 

 
 
 
 
 
 

Derbi
Derbi